O Lusitano Futebol Clube de Vildemoinhos é um clube português, localizado em Vildemoinhos, concelho de Viseu.
Fundado a 14 de Agosto de 1916, o clube joga actualmente no Estádio dos Trambelos, em Vildemoinhos.

O clube
O clube, com sede junto ao seu estádio em Vildemoinhos, tem como presidente, atualmente, Rui Miguel Ferreira. 

A equipa de seniores de futebol participa na época de 2013-2014, no Campeonato Nacional de Seniores.
Na época passada, o Lusitano FC disputou a Divisão de Honra da AF Viseu, tendo terminado na 1.ª posição com 71 pontos, tendo se sagrado campeão e adquirindo assim a possibilidade de disputar na época 2013/2014 o Campeonato Nacional de Seniores. 

Ao nível das suas escolas de formação de futebol, o clube rubricou em Janeiro de 2008 um protocolo de cooperação com o Sporting Clube de Portugal, clube de referência nacional, não só em seniores mas também na formação de jovens futebolistas. Desde então, ambos os clubes já organizaram alguns treinos de captação no Estádio dos Trambelos e algumas equipas do Lusitano FC já foram mesmo até à Academia de Alcochete.

O Lusitano tem ainda uma equipa de futebol feminino, a disputar o Campeonato Nacional II Divisão Feminino.

Palmarés
Com 104 anos de existência, o Lusitano Futebol Clube tem já inúmeros títulos conquistados, quer no seu escalão de seniores, quer nos diversos escalões de formação que possui.

O clube viveu o seu momento mais alto na década de 30, quando marcou presença no então Campeonato da 2.ª Liga. Referência também para o título de Reservas em 1982/1983, para a última presença na actual 3.ª Divisão Nacional em 1995 e para os múltiplos títulos de campeão da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Viseu.

Em seguida, consulte o palmarés do clube:

Campeão Distrital da 1ª Divisão 
1926-27, 1928-29, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1934-35, 1935-36, 1953-54, 1959-60, 1966-67, 1973-74, 1977-78, 1990-91 

Campeão Distrital da 2º Divisão 
1999-2000 

Vencedor da Taça Sócios Honorários 
1982-83 

Vencedor da Taça Sócios de Mérito 
1985-86 e 1995-96 

Vencedor Taças Preparação 
1931-32 e 1933-34 

Campeão Distrital de Juniores 
1946-47, 1948-49, 1951-52, 1980-81, 2008-2009

Campeão Distrital de Juvenis 
1962-63, 1968-69 e 2010-2011

Campeão Distrital de Iniciados 
2008-2009, 2011-2012

Campeão de Reservas 
1982-83 

Representante de Viseu no campeonato de Portugal 
1927-28, 1928-29, 1929-30, 1931-32, 1932-33, 1933-34 

Campeonato da 2ª Liga 
1934-35 e 1935-36 

Campeonato Nacional da 2ª Divisão 
1951-52 e 1963-64 

Campeonato Nacional da 3ª Divisão 
1949-50, 1950-51, 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1969-70, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 

Campeão Distrital de Escolas:
2009/2010

Campeão Distrital de Infantis Sub-12:
2010/2011

Últimas Épocas

Clubes de futebol de Viseu
Clubes de futebol fundados em 1916
Fundações em Portugal em 1916